Resum de l'activitat de la temporada 1972-1973 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Màxims golejadors

Promoció de descens

Resultats finals 
 Campió: Reial Múrcia.
 Ascens a Primera divisió: Reial Múrcia, Elx CF, Racing de Santander.
 Descens a Segona divisió: Reial Betis, RC Deportivo de La Coruña, Burgos CF.
 Ascens a Segona divisió: Llevant UE, Linares CF, CD Ourense, UD Salamanca.
 Descens a Tercera divisió: CD Logroñés, Pontevedra CF, Cultural Leonesa, CD Mestalla.

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions esportives del 1972
Competicions esportives del 1973